Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrik Kühnen e Tore Meinecke che hanno battuto in finale Magnus Gustafsson e Diego Nargiso 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Stanislav Birner /  Jaroslav Navrátil (primo turno)
 Jonas Svensson /  Magnus Tideman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1988